Буянов, Иван:
 Буянов, Виктор Николаевич (1912—1976) — Герой Советского Союза.
 Буянов, Виктор Фёдорович (1905—1952) — советский военный деятель, генерал-майор.